Długokąty – nieoficjalna część wsi Parowa w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie bolesławieckim, w gminie Osiecznica.

Osada leży w Borach Dolnośląskich przy DW350.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa jeleniogórskiego.

Przypisy 

Parowa (województwo dolnośląskie)